Засечный — название населённых пунктов в России:

 Засечный — деревня в Чайковском городском округе Пермского края.
 Засечный — посёлок в Веневском районе Тульской области.

См. также 
 Засечный сельсовет